Le Théâtre du Château () est un édifice situé dans le  de Budapest. 

L'ancienne église des Carmélites de Buda (originellement : ) est le siège actuel du Premier ministre de Hongrie. Le monastère a été construit en 1736 par l'ordre des Carmélites sur l'ancien site d'une mosquée détruite en 1686 lors du siège qui a libéré Buda de l'occupation ottomane. L'ordre a reçu le bien immobilier en 1693 et a achevé le nouveau monastère et l'église en 1736, mais il n'a été consacré qu'en 1763. Deux décennies plus tard, l'empereur Joseph II a dissous l'ordre et a converti la propriété en théâtre par ordre impérial en 1786, « pour le plaisir des hauts fonctionnaires des tribunaux ». Parmi les performances notables qui ont été exécutées dans ce théâtre se trouvent des pièces de Beethoven et la première de Bánk bán.

Notes et références 

Château
Monument historique dans le 1er arrondissement de Budapest